Ploščad' Lenina – stazione della metropolitana di Minsk
 Ploščad' Lenina – stazione della metropolitana di Novosibirsk
 Ploščad' Lenina – stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate
Piazza Lenin